Il buco (Le Trou) – film del 1960 diretto da Jacques Becker
 The Hole - Il buco (Dòng) – film del 1998 diretto da Tsai Ming-liang
 Il buco (El hoyo) – film del 2019 diretto da Galder Gaztelu-Urrutia
 Il buco – film del 2021 diretto da Michelangelo Frammartino